Крозон () — кантон во Франции, находится в регионе Бретань, департамент Финистер. Расположен на территории двух округов: семнадцать коммун входят в состав округа Шатолен, одна коммуна — в состав округа Кемпер.

История 
До 2015 года в состав кантона входили коммуны Арголь, Камаре-сюр-Мер, Крозон, Ланвеок, Ландевеннек, Росканвель и Тельгрюк-сюр-Мер.

В результате реформы 2015 года состав кантона был изменен. В него вошли отдельные коммуны упраздненного кантона Шатолен.

До 31 декабря 2016 года все коммуны кантона входили в округ Шатолен, 1 января 2017 года коммуна Кеменевен перешла в округ Кемпер.

Состав кантона с 22 марта 2015 года 
В состав кантона входят коммуны (население по данным Национального института статистики за 2019 г.):

 Арголь (998 чел.)
 Динео (1 967 чел.)
 Камаре-сюр-Мер (2 466 чел.)
 Каст (1 538 чел.)
 Кеменевен (1 114 чел.)
 Крозон (7 386 чел.)
 Ланвеок (1 970 чел.)
 Ландевеннек (345 чел.)
 Плоэвен (507 чел.)
 Пломодьерн (2 245 чел.)
 Плоневе-Порзе (1 784 чел.)
 Пор-Лоне (398 чел.)
 Росканвель (836 чел.)
 Сен-Кули (456 чел.)
 Сен-Ник (760 чел.)
 Тельгрюк-сюр-Мер (2 098 чел.)
 Трегарван (114 чел.)
 Шатолен (5 164 чел.)

Политика 
На президентских выборах 2022 г. жители кантона отдали в 1-м туре Эмманюэлю Макрону 30,6 % голосов против 21,3 % у Марин Ле Пен и 18,7 % у Жана-Люка Меланшона; во 2-м туре в кантоне победил Макрон, получивший 61,8 % голосов. (2017 год. 1 тур: Эмманюэль Макрон – 26,2 %, Франсуа Фийон – 20,7 %, Жан-Люк Меланшон – 17,5 %, Марин Ле Пен – 16,9 %; 2 тур: Макрон – 71,5 %. 2012 год. 1 тур: Франсуа Олланд — 28,3 %, Николя Саркози — 27,2 %, Марин Ле Пен — 14,8 %; 2 тур: Олланд — 52,5 %).

С 2015 года кантон в Совете департамента Финистер представляют мэры коммуны Каст Жак Гуэру (Jacques Gouerou)  и вице-мэр коммуны Крозон  Моник Поршер (Monique Porcher) (оба — Разные правые).

Ссылки 

Кантоны департамента Финистер